Obstrução (beisebol)
Obstrução (futebol)
Obstrução intestinal

Desambiguação